Als Bayerisches Konkordat werden zwei Staatskirchenverträge zwischen dem Bayerischen Staat und dem Heiligen Stuhl bezeichnet:
 Bayerisches Konkordat von 1817
 Bayerisches Konkordat von 1924